

Калвертон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Калвертон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Калвертон — переписна місцевість, штат Вірджинія